De Gauliga Osthannover 1943/44 was het eerste seizoen van de Gauliga Osthannover. 

WSV Celle werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde met 4-0 van LSV Hamburg.

Eindstand

Externe link
 Euroleagues

 
Geschiedenis van Nedersaksen
Duits competitievoetbal 1943/44